Dan Beery (né en 1975), rameur d'aviron américain.
 Janet Beery, mathématicienne et historienne des mathématiques américaine.
 Noah Beery (1882–1946), acteur américain.
 Noah Beery Jr. (1913-1994), acteur américain, fils de Noah Beery et neveu de Wallace Beery.
 Pauline Gracia Beery Mack (1891-1974), chimiste, économiste domestique et administratrice d'université américaine.
 Wallace Beery (1885–1949), acteur américain, frère de Noah Beery.

  (1920–2016), joueur de basket-ball américain.
  (1846–1883), mathématicien américain.
  (1937-), artiste peintre américain.
  (1861–1945), entraîneur de chevaux américain.
  (1852–1956), compositeur et professeur de musique américain.